Louis Blasi (1891-1944), résistant français ;
 Manuele Blasi (né en 1980), footballeur italien ;
 Rosa Blasi (née en 1972), actrice américaine ;
 Silverio Blasi (1921-1995), réalisateur et acteur italien ;
 Teresa Fardella de Blasi (1867-1957), fondatrice d'œuvres pour les enfants des rues, vénérable catholique.